Marcel Hamon peut désigner :
 Marcel Hamon (1884-1979), médecin français ;
 Marcel Hamon (1908-1994), personnalité politique française.
 Marcel Amont (1929-2023), artiste de variétés français.